

Anno 
 1859 – (MDCCCLIX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1859 a.C.

Matematica 
 1859 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1859 Kovalevskaya – asteroide della fascia principale del sistema solare